Парфе́ньево — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Парфеньево-Левый Берег — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Парфеньево-Правый Берег — деревня в Вельском районе Архангельской области.

Ивановская область 
 Парфеньево — деревня в Ивановском районе.

Костромская область 
 Парфеньево — деревня в Островском районе.
 Парфеньево — село, административный центр Парфеньевского района.
 Парфеньево — деревня в Сусанинском районе.

Тверская область 
 Парфеньево — деревня в Молоковском районе.

Ярославская область 
 Парфеньево — деревня в Любимском районе.
 Парфеньево — село в Некоузском районе.
 Парфеньево — деревня в Первомайском районе.